Las lenguas nor-pondo o lenguas del bajo Sepik son una pequeña familia lingüística formada por seis lenguas hablada en el norte de Papúa Nueva Guinea. Como familia fueron identificadas por K. Laumann (1951) quien las denominó nor-pondo. Más tarde estas lenguas fueron consideradas por Donald Laycock (1973) como parte del las lenguas Sepik-Ramu (actualmente desechadas como grupo filogenético). Más tarde Malcolm Ross (2005), que denominaba lenguas del bajo Sepik al grupo nor-pondo, las reclasificó junto con las lenguas Ramu en lo que el denomina lenguas Ramu-bajo Sepik. Ethnologue (2009) considera el nor rama pero divide las lenguas pondo en cutro ramas.

Clasificación
El nombre de la familia deriva de la palabra nor 'persona' en idioma murik y pondo 'hombre' en idioma angoram. Como el murik y angoram pertenecen a dos ramas diferentes de la familia el término nor-pondo se usa para nombrar a la familia constituida por estas dos ramas. Una clasificación estándar de la familia es la siguiente:

Ross (2005) observó que el murik no comparte la  características de la primera y segunda persona del kopar y las lenguas pondo. La proppuesta tentativa de Foley (2005) es que el Chambri y el Angoram son ramas primarias, por lo que la familia tendría cuatro ramas: Nor, Chambari, Karawari–Yimas, Angoram.

Descripción lingüística

Fonología 
El lingüista William A. Foley hizo trabajo de campo sobre cuatro de las seis lenguas de la familia. A partir de su trabajo, realizó un estudio comparativo de la familia reconstruyendo a partir de listas de cognados el siguiente inventario consonántico para el proto-nor-pondo:
{| class="wikitable"
! colspan=2|
!Labial
!Alveolar
!Palatal
!Velar
|- align="center"
! rowspan=3|no-continuante !! simple
| style="font-size:larger;" |  
| style="font-size:larger;" |
| 
| style="font-size:larger;" |
|- align="center"
! pre-nasal
| style="font-size:larger;" |  
| style="font-size:larger;" |
| 
| style="font-size:larger;" |
|- align="center"
! nasal
| style="font-size:larger;" |  
| style="font-size:larger;" |
|
| style="font-size:larger;" |
|- align="center"
! rowspan=3|continuante !! fricativa
|   
| style="font-size:larger;" |
|
|
|- align="center"
! líquida
|
| style="font-size:larger;" |
|
|
|- align="center"
! aproximante
| style="font-size:larger;" | 
|
| style="font-size:larger;" |
|
|}

Pronombres
Los pronombres reconstruidos para el proto-nor-pondo son:
{| class=wikitable
|-
| yo || *ama || nosotros dos || *ka-i, *ka-pia || unos pocos de nosotros || *(p)a-ŋk-i-t || [todos] nosotros || *a-i, *a-pia, *i-pi
|-
| tú || *nɨmi || vosotros dos || *ka-u, *ka-pua || unos pocos de vosotros || *(p)a-ŋk-u-t || [todos] vosotros || *a-u, *a-pu, *i-pu(a)
|-
| él || *mɨn || ellos dos || *mɨnɨmp ? (M),*mpɨ ? (F) || unos pocos de ellos || *mɨŋkɨ-t || [todos] ellos || *mump (M),*pum (F)
|}
Proto-Nor-Pondo (Foley)
{| class=wikitable
|-
| nosotros dos || *ka-i, *ka-pa-i || unos pocos de nostros || *(pa)ŋk-it || todos nosotros || *a-i, *a-pa-i, *(y)i-i, *(y)i-pa-i
|-
| vosotros dos || *ka-u, *ka-pa-u || unos pocos de vosotros || *(pa)ŋk-ut || todos vosotros || *a-u, *a-pa-u, *(y)i-u, *(y)i-pa-u
|-
| ellos dos || ? || unos pocos de ellos || *mɨŋkɨ || todos ellos || *mump ?
|}

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas nor-pondo:
{|class=wikitable style="text-align:center"
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=2|Nor
! colspan=4|Pondo
! rowspan=2|PROTO-NOR-PONDO
|-
! Murik || Kopar || Chambri || Yimas || Tabriak || Angoram
|-
| '1' || abéː ||  || mbwia- || mpa-m || mban || mbia- || *mb(w)ia-
|-
| '2' || kóːbo || kompari || -ri || p-rpal || simipay || -par || *-ri-pa(ri)
|-
| '3' || keróːngo ||  || -ram || p-ramnawt || simianmaw || -elɨm || *-ram
|-
| '4' || sannango ||  ||  || ma-mpl ama-mpl2+2 || samunum ||  || *sam-(?)
|-
| '5' || tabúːgo ||  ||  || tam || suam ||  || *tambu-(?)
|-
| '6' || patéib+1 ||  ||  || 5 mawŋkwat 1 || sambaymbia ||  || *5+1
|-
| '7' || patéib+2 ||  ||  || 5 mawŋkwat 2 || sambasimipay ||  || *5+2
|-
| '8' || patéib+3 ||  ||  || 5 mawŋkwat 3 || sambasimianmaw ||  || *5+3
|-
| '9' || patéib+4 ||  ||  || 5 mawŋkwat 4 || sambawsanɨm ||  || *5+4
|-
| '10' || dáːrabór ||  ||  || nuŋkara-wl || sumburi ||  ||
|}
Algunos cognados adicionales aparecen en esta otra lista:.

Referencias

Bibliografía 
 Ross, Malcolm (2005). "Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages". In Andrew Pawley, Robert Attenborough, Robin Hide, Jack Golson, eds. Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. Canberra: Pacific Linguistics. pp. 15-66. ISBN 0858835622
 Foley, William A. (2005). "Linguistic prehistory in the Sepik-Ramu basin". En Andrew Pawley; Robert Attenborough; Robin Hide; Jack Golson (eds.). Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. Canberra: Pacific Linguistics. pp. 109–144

 
Lenguas de Papúa Nueva Guinea